Ла Кампана има више значења:

 Ла Кампана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кампана (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кампана (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кампана (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кампана (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кампана (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кампана (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кампана (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кампана (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кампана (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кампана (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кампана (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кампана (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кампана (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кампана (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кампана (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кампана (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кампана (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана, Сан Калистран (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана, Ранчо Бланко (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кампана, Ел Клачичил (Хокисинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Кампана (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кампана (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кампана (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кампана (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кампана (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кампана (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кампана (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кампана, Ел Мимбре (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кампана, Ла Кампана Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кампана, Ла Кампана Уно (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кампана (Сан Педро и Сан Пабло Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кампана (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кампана (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кампана (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кампана (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кампана (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кампана (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кампана (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кампана (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кампана (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кампана (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кампана (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кампана (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кампана (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана, Сан Антонио (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана, Ла Ика (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кампана (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кампана (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику